Хуттер () — немецкая фамилия. Известные носители: 

  (род. 1958) — немецкий социолог.
 Хуттер, Ксавер (род. 1976) — австрийский актёр.
 Хуттер, Леонард (1563—1616) — немецкий лютеранский богослов, один из влиятельнейших представителей строго ортодоксального лютеранства.
  (1913—2006) — швейцарский участник интербригад в Испании.

См. также 
 Хюттер